Хентий () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Йондьорхан (15 000 души). На север аймакът граничи с Русия, на юг – с аймака Дорно Гови, на запад с – Тьов и Гови Сумбер, а на изток – със Сухе Батор и Дорнод. На границата с Тьов е разположен град Баганур, който административно представлява ексклав на столицата Улан Батор.

Северозападната част от Хентий е покрита от източната част на планинската верига Хентий, като в посока юг теренът се изменя от планински в равнинен докато не стигне до източните части на монголската степ. Планината Бурхан Халдун в Строго защитената зона Хан Хентий се счита за свята и за родното място на Чингиз Хан.

Южно от Бурхан Халдун извира река Херлен, която прекосява южната част на аймака. Близо до извора на Херлен е и този на река Онон. В североизточната част на Хентий е разположен Национален парк „Балдж-Онон“.

Административно деление 

* – включва Берх
** – включва Бор Йондьор
*** – включва Йондьорхан

Източници 

Аймаци в Монголия